Dit is de top 100 van spelers van het Belgisch voetbalelftal volgens effectief gespeelde interlandwedstrijden met als referentie de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Bijgewerkt t/m 31-05-2019

Lijst
Belgisch
Spelers
Belgisch elftal